Sagadejew ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sagadejew (* 1993), kasachischer Eishockeyspieler
 Schan Sagadejew (1967–2009), russischer Musiker